Ptolemais o Ptolemaida es el antiguo nombre de las siguientes ciudades: 
 Ptolemaida (Grecia) (Macedonia - Grecia), en honor al macedonio denominado Ptolomeo I Sóter;
 Ptolemais (Dinastía ptolemaica), la futura San Juan de Acre (Israel), renombrada por Ptolomeo I Sóter;
 Ptolemaida Hermia o Ptolemais Hermiou (Egipto), colonia griega establecida por Ptolomeo I Sóter;
 Ptolemais Theron (costa africana del mar Rojo), establecida por Ptolomeo II Filadelfo;
 Ptolemais Euergetis, la antigua Cocodrilópolis (Egipto), renombrada por Ptolomeo III Evergetes;
 Ptolemaida (Cirenaica), en (Libia), probablemente renombrada por Ptolomeo III Evergetes.

Ptolemais fue también el nombre de una hija de Ptolomeo I Sóter.